

Patronyme 

John Forté, né le  à Brooklyn, New York, est un rappeur et producteur américain ;
Stéphan Forté (1978-), est un guitariste et auteur-compositeur français ;
Matthew Garrett Forté, né le  à Lac Charles (Louisiane), est un joueur américain de football américain.
Patronyme anglais